

Televisione
Ghost Stories – serie TV horror del 1997 prodotta e narrata da Rip Torn

Cinema
Ghost Stories – film del 2017 diretto da Jeremy Dyson e Andy Nyman
Ghost Stories – film del 2020 diretto da Karan Johar, Dibakar Banerjee, Zoya Akhtar e Anurag Kashyap

Letteratura
Ghost stories – genere letterario

Musica 
Ghost Stories – album dei Dream Syndicate del 1988
Ghost Stories – album dei The Lawrence Arms del 2000
Ghost Stories – album di Chantal Kreviazuk del 2006
Ghost Stories – album dei Silent Civilian del 2010
Ghost Stories – album dei Coldplay del 2014
Ghost Stories Live 2014 – album dei Coldplay del 2014

Altro 
 Ghost Stories – anime fantasy

Pagine correlate
Ghost Story
Storie di fantasmi